Imię i nazwisko Ludwik Mycielski nosiło kilka znanych osób, m.in.:
 Ludwik Mycielski (1799-1831), oficer polski, poległy w powstaniu listopadowym
 Ludwik Mycielski (1837-1863), ziemianin, poległy w powstaniu styczniowym
 Ludwik Mycielski (1854-1926), działacz społeczny, polski poseł do parlamentu Rzeszy